Рутко́вская — женская форма фамилии .

Известные носительницы:
* Рутковская, Ирина Ивановна (род. 1961) — советская и российская баскетболистка, Заслуженный мастер спорта СССР (1992).
 Рутковская, Йоанна (род. 1981) — польская специалистка в области компьютерной безопасности.
 Рутковская, Людмила Викторовна (1912—1955) — советская велогонщица.
 Рутковская, Магдалена (род. 1986) — польская футболистка, победительница нескольких польских национальных спортивных соревнований.
 Рутковская, Ядвига (1910—1994) — польский адвокат, участница антифашистской подпольной борьбы.

См. также